Die Internationaux Féminins de la Vienne 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Poitiers. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 22. bis 28. Oktober 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Poitiers